Верисиму () может означать:

Фамилия 
 Верисимо, Лукас (род. 1995) — бразильский футболист.
 Верисиму, Эрику (1905—1975) — бразильский писатель-фантаст, мемуарист.
 Верисиму Серран, Жуакин (1925—2020) — португальский историк.

Топоним 
 Верисиму — муниципалитет в Бразилии.

См. также 
 Сан-Верисиму-ди-Тамел — район (фрегезия) в Португалии.